Weissen ist

ein Familienname:
  Kurt Weissen (* 1953), Schweizer Historiker und Wirtschaftsführer

ein Ortsname:
 Weissen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Weißen